Masterpieces (Шедевры) — трибьют-альбом шведской пауэр-метал-группы HammerFall. На этом диске собраны кавер-версии, записанные шведской командой на самые известные и хитовые композиции классических пауэр-, спид-металлических и даже хард-роковых групп.

Место начавшего карьеру летчика Стефана Эльмгрена занял новый гитарист — Понтус Норгрен.

Список композиций 
 Child Of The Damned (Warlord cover) (Дитя Проклятых) — 03:42
 Ravenlord (Stormwitch cover) — 03:30
 Eternal Dark (Picture cover) — 03:08
 Back To Back (Pretty Maids cover) (Спина К Спине) — 03:38
 I Want Out (Helloween cover) — 04:37
 Man On The Silver Mountain (Rainbow cover) — 03:25
 Head Over Heels (Accept cover feat. Udo Dirkscheider) — 04:36
 Run With The devil (Heavy Load cover) — 03:36
 We’re Gonna Make It (Twisted Sister cover) — 03:35
 Breaking The Law (Judas Priest cover) — 02:12
 Angel Of Mercy (Chastain cover) — 04:24
 Rising Force (Yngwie Malmsteen cover) — 03:35
 Detroit Rock City (Kiss cover) — 02:12
 Crazy Nights (Loudness cover) — 03:39
 Nar Vindarna Viskar Mit Namn (Roger Pontare cover) — 03:07
 Flight Of The Warrior (Riot cover) — 02:12
 Youth Gone Wild (Skid Row cover) — 03:18
 Aphasia (Europe cover) — 02:34

Состав группы 
 Йоаким Канс (Joacim Cans) — вокал
 Оскар Дроньяк (Oscar Dronjak) — гитары, бэк-вокал, клавишные, тамбурин
 Понтус Норгрен (Pontus Norgren) — гитары (лидер, ритм, акустическая и 12-струнная), бэк-вокал
 Фредерик Ларссон (Fredrik Larsson) — бас-гитара
 Андерс Юханссон (Anders Johansson) — ударные

Альбомы HammerFall
Кавер-альбомы
Сборники Nuclear Blast